Economie
Boer (beroep), iemand die in het levensonderhoud voorziet door het houden van vee en/of het bebouwen van land
Boer (handel), achtervoegsel om een middenstander of kleine handelaar in een bepaalde branche aan te duiden

Geografie
Boer (Friesland), plaats in de provincie Friesland
Boer (rivier), rivier in de Russische autonome republiek Sacha

Nederlandse personen
Bert Boer (1945–2009), predikant
Bianca Boer (1976), schrijfster en dichteres
Catharina Boer (1939), dichteres en schrijfster
Coenraad Lodewijk Walther Boer (1891–1984), muziekpedagoog, musicoloog en dirigent
Dick Boer (1957), bestuurder van Ahold
Dick Boer (1939), predikant en theoloog
Diederik Boer (1980), voetballer
Gijs Boer (1913–1973), predikant (vader van Bert)
Jan Boer (1899–1983), dichter
Jan Boer (1970), schaker
Jo Boer (1895–1971), architect
Jo Boer (1906–1985), directeur opbouworgaan
Jo Boer (1907–1993), schrijfster
Jonnie Boer (1965), chef-kok
Margot Boer (1985), langebaanschaatsster
Nico Boer (1932–2009), operazanger
Richard Constant Boer (1863–1929), germanist
Roel Boer (1944), CDA-politicus
Thérèse Boer (1971), gastvrouw en sommelier
Willem Richard Boer (1818–1894), burgemeester

Overige
Afrikaners, naam van de eerste blanke bevolking van Zuid-Afrika, voornamelijk van Nederlandse afkomst
Boer (oprisping), een ontsnapping van gassen uit de maag
Boer (kaartspel), vier van de twaalf poppen in pak speelkaarten

Zie ook
 De Boer, vooral Nederlandse achternaam
 De Boer (doorverwijspagina)
 Boere (doorverwijspagina)
 Den Boer (doorverwijspagina)